Русские войска — вооружённые силы Российской Федерации и предшествующих ей государственных образований. В этом качестве могут подразумеваться:

 Русские войска — древнерусские дружины;
 Русские войска — войска Великого княжества Московского и, позднее, Русского царства;
 Русские войска — войска и силы Российской империи;
 Русские войска — армия, авиация, флот и другие формирования Советского Союза;
 Русские войска — армия, авиация, флот и другие формирования современной России — Российской Федерации.

См. также 
 История русской армии